Cornelia může být:

 jméno
 Cornelia Popescuová (* 1950) – rumunská atletka
 Cornelia Funkeová (* 1958) – německá spisovatelka
 Cornelia Oschkenatová (* 1961) – německá atletka
 Cornelia Ullrichová (* 1963) – německá atletka
 místopis
 Cornelia (Georgie) – město v Georgii